К'ініч-…-Чапаат (10 липня 756 —після 806) — ахав царства Попо' у бл.786 року — після 806 року.

Життєпис 
Був сином ахава К'ініч-Туун-Чапаата. Народився в день 9.16.5.4.9, 6 Мулук 17 Моль (10 липня 756 року). Став володарювати після смерті свого зведеного брата ахава Іцамнаах-Муута II. Точна дата церемонії інтронізації невідома, відбулося близько 786 року або трохи пізніше.

Із самого початку відновив зовнішню експансію в напрямку Лівобережжя Усумасінти. В цьому його союзниками виступили Па'чанське й Шукальнаахське царства. На Монументі 83 з Тоніна йдеться про перемогу К'ініч-…-Чапаата над Хац'-Токаль-Ек'-Хіішем, царем Сакц'і. Але дата події не збереглася.

У день 9.17.18.13.9, 2 Мулук 12 Чен (17 липня 789 року) К'ініч-…-Чапаат здобув перемогу над царством Помой і захопив у полон йахавк'ак'а (головного військовика) Учаан-Ах-Чиха, помойського ахава Б'олон-К'авііля.

На монументі 149 (меморіальному вівтарі) йдеться про смерть Ах-Кололь-Те' (можливо спадкоємця трону або царського родича) в день 9.18.5.10.3, 12 Ак'баль 11 Соц' (5 квітня 796 року) і про обряд відвідування його гробниці кілька місяців по тому, в день 9.18.6.5.3, 12 Ак'баль 11 К'аяб (21 грудня 796 року). Найпізніший відомий напис цього ахава зберігся пов'язаний з датою 9.18.15.15.0, 4 Ахав 18 Шуль (20 травня 806 року). Про подальшу долю К'ініч-…-Чапаата немає відомостей.

Будівництво 
Ахав повністю перебудував стародавні «Будову E5-5» і «Будову D5-2» міського Акрополя. Неподалік від храму (Будова Е5-5) було повторно встановлено одна з стел Іцамнаах-Муута I. В день 9.18.9.3.7, 3 Манік' 0 Муваан (31 жовтня 799 року) відбулося освячення гробниці Іцамнаах-Муута II.

У день 9.17.16.10.1, 7 Іміш 14 Шуль (21 травня 787 року) К'ініч-…-Чапаат встановив дві стели, які цікаві тим, що на одній згадується якийсь владика з вищим в ієрархії майя титулом калоомте, а на іншій — сановник Б'алам- …, що мав титули ах к'ухууна і ті'сак хууна.

Примітки

Джерела 
 Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. Second edition. — L.; N.Y., 2008 — Р. 189
 Grube N., Martin S., Zender M. Palenque and Its Neighbors // Notebook for the XXVIth Maya Hieroglyphic Forum at Texas — Austin: University of Texas Press, 2002, II-59

Царі Тоніни